Olimpia kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Olímpia (ort), São Paulo, 
 Olímpia (kommun), São Paulo,

Italien 

 Olimpia (ort i Italien), Piemonte, Provincia di Torino, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar